Backfokus (engl. hinter dem Fokus) ist ein Begriff aus der Optik und steht für:

 einen Fehler bei der Scharfstellung in der Fotografie, siehe Entfernungseinstellung#Backfokus
 Backfokus (Astronomie), der dem Okularauszug zur Scharfstellung nach hinten zur Verfügung stehende Bereich

Siehe auch:
 Frontfokus
 Fokus